est une expression en anglais signifiant « peins le en noir ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , groupe de punk hardcore américain formé en 2002.

Cinéma 

 , film américain de Tim Hunter sorti en 1989 ;
 , film américain d'Amber Tamblyn sorti en 2016.

Voir aussi